Ольмедо — фамилия и топоним.
 Географические объекты
 Ольмедо — муниципалитет в Испании.
 Ольмедо — коммуна в Италии.
 Ольмедо-де-Камасес — муниципалитет в Испании.
 Фуэнте-Ольмедо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

 Личности
 Ольмедо, Алекс (1936—2020) — перуанский и американский теннисист, член Международного зала теннисной славы.
 Ольмедо, Хосе Хоакин де (1780—1847) — эквадорский поэт и политик.
 Родригес Ольмедо, Альфонсо (1599—1628) — испанский миссионер, мученик, святой.

 Прочее
 «Ольмедо» — футбольный клуб из Эквадора (город Риобамба).
 Аэропорт Хосе Хоакина де Ольмедо — аэропорт в Эквадоре.